Sud-ovest – punto cardinale

Geografia
Sud Ovest – regione dell'Inghilterra
Regione del Sud-Ovest – regione del Burkina Faso
Regione del Sudovest – regione del Camerun
Africa del Sud-Ovest – territorio coloniale dell'Africa corrispondente all'odierna Namibia
Sudovest asiatico (Medio Oriente) – regione geografica dell'Asia